Listhof bezeichnet

 Listhof (Hannover), denkmalgeschützte Wohnanlage in Hannover-List, Podbielskistraße 101–103
 Listhof (Harburg), einen Ortsteil der Stadt Harburg im Landkreis Donau-Ries in Bayern
 Listhof (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in der Stadt Reutlingen im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg
 Umweltbildungszentrum Listhof, ein Umweltbildungszentrum in Betzingen, Reutlingen, Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg